Le siège de Groningue peut désigner:
 Le siège de Groningue (1594)
 Le siège de Groningue (1672)

Groningue